

Persone 
 Ascanio della Corgna (1514-1571) – condottiero italiano
 Ascanio II della Corgna (1571-1606) – marchese sovrano di Castiglione del Lago per dieci anni 
 Diomede della Corgna (1547-1596) – marchese sovrano di Castiglione del Lago
 Fulvio Alessandro della Corgna (1589-1647) – marchese di Castiglione del Lago, poi duca ed ultimo sovrano 
 Fulvio Giulio della Corgna (1517-1583) – vescovo cattolico e cardinale italiano della Chiesa cattolica
 Giuseppe della Corgna (1596-1678) – vescovo cattolico italiano
 Ippolito della Corgna (...–...) – vescovo cattolico italiano

Storia di famiglia 
 Della Corgna – insigne famiglia di Perugia, titolare, dal 1563 al 1647, del marchesato, poi ducato, di Castiglione del Lago